Delījān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Delījān (kommunhuvudort i Iran), Markazi, 
 Shahrestān-e Delījān, kommun, Markazi, 

Robotskapade Iranförgreningar